Breivik er et norsk efternavn og henviser til bl.a.:
 Anders Behring Breivik – gerningsmand til terrorangrebene i Norge 22. juli 2011
 Birger Breivik – norsk politiker valgt til Stortinget for Kristelig Folkeparti 1958 - 1961
 Bård Breivik – norsk billedhugger og skulptør
 Gunnar Breivik – norsk sociolog og rektor for Norges idrettshøgskole 1999 - 2005
 Marit Breivik – tidligere norsk håndboldspiller og træner for Norges håndboldlandshold
 Terje Breivik – norsk politiker for Venstre i Norge

Norske efternavne